Pincho burrero puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cirsium monspessulanum; o
 el nombre común de la planta Silybum marianum.